Ву́лиця Геро́їв Майда́ну — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь учасників всеукраїнських протестних акцій у листопаді 2013 — лютому 2014 років.

Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Бар.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Борзна.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Буча.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Васильківка.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Вашківці.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Виноградів.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Вороновиця.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Гадяч.
Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Гриців.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Єрки.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Ізмаїл.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Ічня.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Кам'янка.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Козятин.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Липовець.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Маневичі.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Машівка.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Новоселиця.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Овруч.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Олевськ.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Оратів.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця в місті Острог.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Полонне.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у смт Попільня.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Радомишль.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Снятин.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця в місті Сокиряни.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Червоноград.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Чернівці.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Чуднів.
 Вулиця Героїв Майдану — вулиця у місті Яремче.

Див. також 
 Вулиця Небесної Сотні
 Площа Героїв Майдану
 Майдан Небесної Сотні